Thapsia asclepiadea är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Thapsia asclepiadea ingår i släktet Thapsia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
asclepiadea